Пой:

 Пой — река в России, протекает в Пермском крае.
 Пой, Альдо (род. 1945) — аргентинский футболист, нападающий.
 Пой, Хосе (1926—1996) — аргентинский футболист, вратарь.

См. также 
 Пои (значения)
 Пой песню, поэт…